Malliavin est le nom de famille de
 Paul Malliavin (1925 - 2010), mathématicien français
 René Malliavin (1896-1970), avocat et journaliste d'extrême droite français